Die Landärztin steht für:

 Die Landärztin (Film), deutscher Film von Paul May (1958)
 Die Landärztin (Fernsehreihe), deutsche Fernsehserie (2005–2013)